El término Santa Cueva hace referencia a varios lugares de culto religioso:

 La Santa Cueva de Covadonga, en el Principado de Asturias (España).
 El Santuario de la Cueva Santa, en Altura, en la provincia de Castellón (España).
 El Oratorio de la Santa Cueva, en Cádiz, en la provincia de Cádiz (España).
 La Santa Cueva de San Ignacio, en Manresa, en la provincia de Barcelona (España).
 La Santa Cueva de Montserrat, origen de la Virgen de la Moreneta, patrona de Cataluña.
 La Cueva Santa, cueva de estalactitas milenarias, que da nombre a toda la zona, situada en la isla de Ibiza.